Hr.Ms. Hydra (torpedoboot), een Nederlandse torpedoboot.
 Hr.Ms. Hydra (1912), een Nederlandse mijnenlegger van de Hydraklasse.
 Hr.Ms. Hydra (1992), een Nederlands duikvaartuig.

 HMS Hydra, een Britse mijnenveger van de Algerineklasse